Гверздонь — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 58 км к северу от Пскова и в 12 км к юго-востоку от села Серёдка.

Население

История 
До 1 января 2010 года деревня была административным центром упразднённой Гверздонской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района